Wemper ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Wemper (1903–1985), deutscher Schauspieler
 Otto Wemper (1894–1969), deutscher Forstmann

Siehe auch:
 Wember
 Wempner